Sei Bamban (Batang Serangan), een plaats in Indonesië
Sei Bamban (Sei Bamban), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing